Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 2 и 3 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 9:30 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 17:32, а финал — 3 августа в 17:40.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Переплыв 
Проводился между поделившими 16-е место в отборочных заплывах Рейчал Элизабет Келли и Фаридой Осман, 2 августа в 11:56.

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 1—4,31,53

100 м, баттерфляй, женщины